Roseau River steht für:

 Roseau River, Fluss im US-Bundesstaat Minnesota
 Roseau River (Dominica) (auch: Queen's River)
 Roseau River (St. Lucia)